A designação de Bayer Epsilon Arae (ε Ara / ε Arae) é compartilhada por dois sistemas estelares na constelação de Ara:
 ε1 Arae
 ε2 Arae
Eles estão separados por 0,54° no céu.

Objetos de Bayer
Constelação de Ara